Шеке́ра — українське прізвище.

 Шекера Анатолій Федорович (1935-2000) — український артист балету.
 Шекера Іван Михайлович (1928-1998) — український історик.
 Шекера Олег Григорович (* 1955) — український лікар.
 Шекера Світлана Василівна — кореспондент спеціального товариства «Національні інформаційні системи», заслужений журналіст України.
 Шекера Ярослава Василівна (1982-2019) — українська вчена, поетеса, перекладачка і мисткиня.

Примітки 

Українські прізвища